Missa de Glòria (Mascagni)
 Missa de Glòria (Puccini)
 Missa de Glòria (Rossini)
 Missa de Glòria (Fargas i Soler)